Carver kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary Carver
 George Washington Carver

Robotskapade auktorsförkortningar